Gershausen ist der Name folgender Orte:

 Gershausen (Altenstädt), Wüstung bei Naumburg, Landkreis Kassel, Hessen
 Gershausen (Heimarshausen), Wüstung bei Naumburg, Landkreis Kassel, Hessen
 Gershausen (Kirchheim), Stadtteil von Kirchheim im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Wasserschloss Gershausen, heute Gershäuser Hof bei Braunau im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen

Siehe auch:
 Gerzhausen